Nikolai Dubinin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Gennadijewitsch Dubinin (* 1973), russischer Geistlicher, Weihbischof in Moskau
 Nikolai Petrowitsch Dubinin (1907–1998), sowjetischer Biologe